Marcel Höttecke (Lippstadt, 1987. április 25. –) német labdarúgó, az SV Lippstadt kapusa.

Jegyzetek 

1987-ben született személyek
Lippstadtiak
Német labdarúgók
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
A Berliner AK 07 labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek